Austria:
 Waasen – dzielnica Leoben

Zobacz też:
 Bruck-Waasen
 Wasen